Biggar kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Biggar, Saskatchewan, ort,

Storbritannien 

 Biggar, Skottland, ort, South Lanarkshire, 
 Biggar, England, ort i Cumbria,